Харпича́н — многозначный термин:
 Харпичан — посёлок сельского типа в Солнечном районе Хабаровского края.
 Харпичан (станция) — железнодорожная станция в Солнечном районе Хабаровского края.